Hamilcar (ḥmlqrt) était un nom populaire dans la culture punique. Il dérive du nom du dieu Melqart. Des transcriptions différentes  existent dans les écritures grecques et latines. Les familles régnantes de Carthage nommaient souvent leurs souverains Hamilcar :
 Hamilcar le Magonide, basileus de Carthage.
 Hamilcar de Giscon, général carthaginois lors de la bataille d'Himère en 480 av. J.-C.
 Hamilcar, stratège punique contre Timoléon de Syracuse.
 Hamilcar, frère de Giscon, exécuté au milieu du 
 Hamilcar de Rhodes, probablement un espion carthaginois dans l'entourage d'Alexandre le Grand.
 Hamilcar (fils de Giscon) († 309 av. J.-C.), commandant en chef de l'armée carthaginoise.
 Hamilcar, stratège en Sicile et en Afrique punique de 261 av. J.-C. à 255 av. J.-C. lors de la première guerre punique.
 Hamilcar, général carthaginois lors de la bataille de Drepanum en 249 av. J.C..
 Hamilcar Barca, général carthaginois de la première guerre punique, père du célèbre Hannibal.

Voir aussi 

 GAL 49 Hamilcar, un planeur utilisé par le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale pour transporter le carburant ou du matériel voire 40 hommes.

Personnalité carthaginoise
Nom théophore